Buchenroedera är ett släkte av ärtväxter. Buchenroedera ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Buchenroedera

es:Buchenroedera